Hartwieg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hartwieg (1849–1914), deutscher Jurist und Politiker
 Babette Hartwieg (* 1958), deutsche Restauratorin
 Fritz Hartwieg (1877–1962), deutscher Verwaltungsjurist und Lepidopterologe
 Hans Herbert Hartwieg (1922–2019), deutscher Künstler
 Jutta Hartwieg (* 1961), deutsche Politikerin (SPD), Landrätin des Kreises Segeberg

Siehe auch:
 Hartwig